Алексиково — узловая железнодорожная станция Приволжской железной дороги в рабочем посёлке Новониколаевский Волгоградской области. От станции идёт ветка к станции Урюпино.

В зоне непосредственной близости от станции находятся населённые пункты Орловский, Двойновский, Комсомольский, Верхнекардаильский, Алексиковский, Грачи, а также город Урюпинск и населённые пункты Урюпинского района.

История 
Станция открыта в 1870 году в связи со строительством железной дороги Грязи — Царицын. Первый поезд до станции Филоново прошёл 26 декабря 1870 года. Строители жили в землянках. Бытовые условия были чрезвычайно плохи, тем не менее в рекордные сроки были построены главный и тупиковые пути, сооружено административное здание, уложен деревянный перрон. На станции также было воздвигнуто сквозное паровозное депо. Имелся медпункт. Чуть позже был построен деревянный двухэтажный вокзал, который простоял до 1998 года, когда было принято решение о строительстве на его месте капитального современного вокзального комплекса. Однако в связи с наступившим кризисом и упавшими объёмами пассажирских перевозок эти проекты остались неосуществлёнными. 

Здание вокзала пережило революцию 1917 года и бомбёжки люфтваффе в 1942 году. Коллектив станции обеспечивал перевозку воинских грузов к осаждённому Сталинграду. 

В настоящее время вокзал располагается в здании бывшего административного (служебного) здания в котором ранее располагались дежурный по станции и узел связи.

Движение по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда:

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области